The Foreman's Treachery – film del 1913 diretto da Charles Brabin
 The Foreman's Treachery – film del 1914 prodotto dalla Nestor Film Company